Le psaume 40 peut désigner :
 le psaume 40 (39) : psaume 40 selon la numérotation hébraïque, psaume 39 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 41 (40) : psaume 41 selon la numérotation hébraïque, psaume 40 selon la numérotation grecque.